Ба́бка — многозначный термин.

 Бабка — родственница, приходящаяся матерью кого-либо из родителей, супруга деда. См. также Бабушка.

Населённые пункты

Россия 
 Бабка — хутор в Валуйском районе Белгородской области.
 Бабка — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Бабка — село в Павловском районе Воронежской области.
 Бабка — село в Частинском районе Пермского края.
 Бабка — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Бабка — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

Украина 
 Бабка — село во Владимирецком районе Ровненской области.

Реки 
 Бабка — река в Минской области Белоруссии, приток Лани.
 Бабка — река в Пермском крае России, приток Сылвы.
 Бабка — река в Харьковской области Украины, правый приток реки Северский Донец.

Другое 
 Бабка — урочище в Бородянском районе Киевской области, памятник природы.
 Бабка — деталь некоторых станков.
 Бабка — кондитерское изделие, упрощённый вариант бабы.
 Бабка — блюдо белорусской кухни из картофеля.
 Бабка — приспособление для отбивания кос.
 Бабка (или путо) — нижняя часть конечности (ноги) лошади.
 Бабка — метательная игровая кость.
 Повивальная бабка — повитуха, акушерка.
 Бабка — одно из народных названий шлемника обыкновенного.

См. также 

 Бабки
 Баба